Re-Flex peut désigner :

 Re-Flex, groupe de new wave britannique, originaire de Birmingham, en Angleterre ;
 Re-Flex, groupe de techno allemand, connu pour des morceaux comme Ubap et Babadeng.